La  de commandement et de transmissions ( CCT) est une unité militaire de l'Armée de terre française. Elle fait partie de la  blindée ( BB) de la .

La  CCT est l'héritière de la compagnie mixte de transmissions 97/84 créée le . Elle faisait alors déjà partie de la  blindée ou division Leclerc, dont l'actuelle  BB est issue.

Elle était en garnison à Orléans (Loiret) de 1999 à 2010. Depuis juillet 2010 elle est casernée au quartier Leclerc d'Illkirch-Graffenstaden, commune voisine de Strasbourg, aux côtés de l'état-major de la  blindée et du  Jägerbataillon allemand.

Historique 
 1943 : création de la compagnie mixte de transmissions (CMT) 97/84 au sein de la  blindée.
 1944 : départ du Maroc pour l'Angleterre le , puis débarquement sur les plages de Normandie.
 1979 : création de la  de transmissions divisionnaire à Versailles (Yvelines) au sein du  d'armée.
 1999 : création de la  de commandement et de transmissions (CCT) à Orléans. Elle hérite des traditions de la CMT 97/84.
 2010 : Transfert de la  CCT à Illkirch-Graffenstaden, aux côtés de l'état-major de la  blindée.

Description de l'insigne 
Bouclier du premier métal à orle de sable chargé d'un engin semi-chenillé du même accompagné d'un tau de turquin broché de l'insigne de télégraphiste de sable à l'étoile de candide chargée du chiffre " 2 " du même et d'une croix de Lorraine aussi de candide.

Liens externes 
 Présentation sur le site du Ministère de la Défense.

Garnison du Bas-Rhin
Illkirch-Graffenstaden
Unité de transmissions française